Az 1981–1982-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 48. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Widzew Łódź nyerte az ezüstérmes Śląsk Wrocław, és a bronzérmes Stal Mielec előtt. Az Arka Gdynia és a Motor Lublin kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1982
Lengyel 1
Lengyel 1